Баргас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 90 км². Население — 9332 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Покровителем города считается святой Эстебан.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо